Abacuc – profeta biblico
Libro di Abacuc – testo della Bibbia
Abacuc – prenome italiano maschile